Elf Schiffe der Royal Navy führten bisher den Namen HMS Active, benannt nach dem englischen Wort für aktiv:

 Die erste HMS Active war ein 28-Kanonen-Schiff der 6. Klasse, das 1758 vom Stapel lief und 1778 während des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs vor Saint-Domingue von den Franzosen erobert wurde.
 Die zweite HMS Active war eine 1776 vom Stapel gelaufene 14-Kanonen-Sloop, die 1780 vor New York von den Amerikanern erbeutet wurde.
 Die dritte HMS Active, ein Kutter mit 12 Kanonen, wurde 1779 im Ärmelkanal von dem französischen Kutter Le Mutin als Prise genommen.
 Die vierte HMS Active war eine Fregatte der 5. Klasse mit 32 Kanonen. Sie wurde 1780 in Dienst gestellt und erlitt 1796 auf dem Sankt-Lorenz-Strom eine Havarie.
 Die fünfte HMS Active war eine 14-Kanonen-Sloop, die 1782 in den Schiffslisten auftauchte.
 Die sechste HMS Active wurde 1799 wiederum als Fregatte der 5. Klasse mit 38 Kanonen gebaut. 1833 wurde sie in HMS Argo umbenannt und 1860 abgewrackt.
 Die siebente HMS Active war erneut eine Fregatte der 5. Klasse, dieses Mal mit 36 Kanonen, die 1845 vom Stapel lief. Das Schiff wurde 1867 gleich zweimal umbenannt, nämlich im Juli in HMS Tyne und im November in HMS Durham; 1908 wurde sie verkauft. 
 Die achte HMS Active, die 1869 in Dienst gestellt wurde, war eine eiserne Schrauben-Korvette der Volage-Klasse, die 1906 außer Dienst gestellt wurde.
 Die neunte HMS Active lief 1911 als Typschiff der Aufklärungskreuzer der nach ihr benannten Klasse vom Stapel. Das Schiff wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt und 1920 verschrottet.
 Die zehnte HMS Active war ein Zerstörer der A-Klasse, der 1929 Stapellauf hatte. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und war an der Versenkung von vier U-Booten beteiligt. 1947 wurde das Schiff abgebrochen.
 Die elfte HMS Active, 1972 in Dienst gestellt, war eine Fregatte des Typs 21. Sie nahm am Falklandkrieg teil und wurde 1994 an die pakistanische Marine verkauft, wo sie nunmehr den Namen Shah Jahan führt.

Literatur 
 James J. Colledge, Ben Warlow: Ships of the Royal Navy. The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy from the 15th Century to the Present. New revised edition. Chatham Publishing, London 2006, ISBN 1-86176-281-X, S. 3–4.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Active